HMS Sheffield je jméno, které nesly tři válečné lodi Royal Navy (+ jedna plánovaná) – pojmenované podle města a metropolitního distriktu Sheffield v South Yorkshire na severu Anglie:

 HMS Sheffield (C24) (1936) – lehký křižník třídy Town, který za II. světové války sloužil v Royal Navy od severního polárního kruhu, přes Atlantik až po Středomoří. Byl rozebrán v roce 1967.
 HMS Sheffield (D80) (1971) – Torpédoborec třídy Type 42 Batch I, který byl 4. května 1982 těžce poškozen Argentinci u Falkland. I přes pokus odtáhnout ho zpět do Británie se potopil v jižním Atlantiku.
 HMS Sheffield (F96) (1986) – Fregata typu 22 Broadsword, jež byla v roce 2003 prodána do Chile a přejmenována na Almirante Williams.
 HMS Sheffield (Type 26) – plánovaná fregata typu 26.

Část materiálu a výstroje všech tří dosud postavených jednotek pochází ze samotného Sheffieldu, včetně množství nerezové oceli, díky čemuž všechny tři měly přezdívku Shiny Sheff.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sheffield